Gminy w USA:
 Kern (ang. Kern Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kern (ang. Kern County) – w stanie Kalifornia

Obszary niemunicypalne w USA:
 Kern – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern

Osoby noszące nazwisko Kern:
 Anna Kern (1800-1879) – rosyjska szlachcianka
 Andrzej Kern (1937–2007) – polski polityk
 Artur Kern (ur. 1980) – polski lekkoatleta
 Christophe Kern (ur. 1981) – francuski kolarz szosowy
 Enrico Kern (ur. 1979) – niemiecki piłkarz
 Henryk Kern (1903–2004) – polski profesor nauk rolniczych, specjalista łąkarstwa
 Jerome Kern (1885–1945) – amerykański kompozytor muzyki rozrywkowej
 Joey Kern (ur. 1976) – amerykański aktor 
 Ludwik Jerzy Kern (1920-2010) – polski poeta, satyryk, dziennikarz, tłumacz literatury pięknej
 Olga Kern (ur. 1975) – rosyjska pianistka
 Rudolf Kern – niemiecki architekt
 Terry Kern – amerykański skoczek narciarski

Postacie fikcyjne noszące nazwisko Kern:
 Jimbo Kern